Kína városainak népesség szerinti listája az alábbi táblázatban található.

Három közigazgatási szintet különböztetünk meg közöttük:
központi kormányzat alá rendelt városok (直辖市 zhíxiáshì),
prefektúrai jogú városok (地级市 dìjíshì), ideértve a szubtartományi jogú városokat is, valamint
megyei jogú városok (县级市 xiànjíshì), ideértve a szubprefektúrai jogú városokat is.

A városok a hivatalos, városi területük alapján vannak rendezve. Mellettük olvasható a beépített terület szerinti népesség, az ott található helyi önkormányzatokhoz igazodva (azaz kerületek, városok és megyék). Ezen beépített területek tehát több városból is állhatnak (például Kanton–Tungkuan–Sencsen, Sanghaj–Szucsou, Senjang–Fusun, Ansan–Liaojang stb.). A harmadik, nagyobb számadat a tágabb közigazgatási terület népessége, amely – a 2010-es népszámlálásnak megfelelően – külvárosi és vidéki területeket is magába foglal.

Fordítás 

 

 
Települések listái országok szerint
Városok